It's a Good Life (verhaal), een kort verhaal van Jerome Bixby.
It's a Good Life (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.